La expresión estilo libre (o freestyle en inglés) puede referirse a:

 el estilo libre, una categoría de competición de natación en la que los nadadores pueden emplear el estilo que deseen;
 el estilo crol, el estilo de natación más empleado en dicha categoría;
 el motociclismo estilo libre, disciplina en que la que los pilotos deben tomar saltos y realizar acrobacias en el aire;
 el freestyle rap, término musical que en el mundo del hip hop se refiere a la improvisación fluida de rimas realizada por un MC;
 el freestyle (música), forma de música de baile electrónico que apareció en los Estados Unidos en los años1980;
 Estilo libre (álbum), el octavo álbum de estudio del cantante italiano Eros Ramazzotti.